Фаїна — жіноче ім'я.
 Фаина (пісня) — пісня групи На-на
 Фаїна — вантажне судно
 Фаїна (Файна) — муніципалітет у Бразилії, штат Гояс